Private Dancer (album), een album van Tina Turner
Private Dancer (single), een nummer van dat album